Une commission des Affaires étrangères est un regroupement de parlementaires chargé des questions liées aux relations internationales. Elle peut faire référence à :
 la commission des Affaires étrangères, un groupe constitué de députés de l’Assemblée nationale française ;
 la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, un groupe constitué de sénateurs du Sénat français ;
 la commission des Affaires étrangères, un groupe constitué de députés du Parlement européen ;
 le comité des Affaires étrangères, un groupe constitué de sénateurs du Sénat américain.